Jan Mulder ist der Name folgender Personen:

*Jan Mulder (Fußballspieler) (* 1945), niederländischer Fußballspieler, Autor und Fernsehkommentator
 Jan Mulder (Musiker) (* 1963), holländischer Pianist in Florida
 Jan Mulder (Politiker) (* 1943), niederländischer Politiker
 Jan Mulder (Radsportler), niederländischer Radsportler
 Jan Mulder (Sprachwissenschaftler) (1919–2011), niederländischer Sprachwissenschaftler